Mládí může označovat:
 mladý lidský věk (viz heslo mládež)
 Mládí (film) – italský film z roku 2015
 Mládí (socha) – socha na Pražském hradě od Miloše Zeta
 Mládí – název ulice v Praze-Stodůlkách, Ostravě, Jablonci nad Nisou, Orlové, Havířově a Vsetíně

Externí odkazy